Відеодокумент (від  — дивлюся, бачу та  — зразок, свідоцтво, доказ) — аудіовізуальний документ на стрічковому, дисковому або іншому носієві, що містить інформацію, зафіксовану на ньому шляхом відеозвукозапису.
Відеодокументування дає можливість фіксувати інформацію, що відноситься перш за все і головним чином до форми того чи іншого об'єкта, явища, події чи процесу.

Класифікація відеодокументів 
Відеодокументи класифікують за такими ознаками:
 жанровими особливостями — хронікально-документальний, науковопопулярний, навчальний, художньо-публіцистичний, художній, анімаційний, рекламний ролик;
 системою запису (носієм інформації) — магнітний, цифровий;
 формами організації інформації — відеофільм, відеопрограма, відеосюжет, робочий відеоматеріал певної системи.

Види відеодокументів 
Виділяють такі види відеодокументів:
 чорно-білі;
 кольорові;
 фільми;
 спецвипуски;
 кіносюжети.

Історія відеодокументування 
У 1927 р. шотландський інженер та винахідник Джон Берд вперше здійснив запис відеосигналів механічного телебачення.
У 1956 р. в США реалізовано принцип поперечно-рядкового запису, що здійснювався на спеціальну магнітну стрічку.
Зазвичай запис здійснювався на магнітну стрічку за допомогою спеціальної відеокамери. При цьому зображення перетворювалося в послідовність електричних сигналів (відеосигналів), що фіксувалися на магнітній стрічці. В кінці 20 століття — появляються цифрові відеомагнітофони.
Результатом відеодокументування є, власне, відеодокумент, відеофонограма.

Див. також 
 Аудіовізуальний твір;
 Телебачення;
 Авдіо;
 Документ.

Джерела 
  ПОЛОЖЕННЯ про порядок передавання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів на постійне зберігання   на офіційному сайті Верховної Ради України.
 Мартинюк, Т. Диктофон, нотатник, стікери…Як перетворити записи на файли без друку [Текст] / Тетяна Мартинюк // Довідник секретаря та офіс-менеджера. — 2017. — № 7. — С. 32-36.
 Денисенко, Олександр Відеодокументи: склад, облік, експертиза цінності та зберігання [Текст] / Олександр Денисенко, Тетяна Ємельянова // Довідник секретаря та офіс-менеджера. — 2014. — № 12. — С. 12-20.
 Артемий, Е.Новогодние видеопоздравления [Текст] / Евстигнеев Артемий // Довідник секретаря та офіс-менеджера. — 2014. — № 11. — С. 87-89.
 Денисенко, О. Відеодокументи: склад, облік, експертиза цінності та зберігання [Текст] / Олександр Денисенко, Тетяна Ємельянова // Довідник секретаря та офіс-менеджера. — 2014. — № 10. — С. 4-16.

Посилання 
 Морфема

Документознавство
 
Джерела
Відео
Телекомунікації